O'Dell peut faire référence à :

 Billy O'Dell (1933- ), joueur de baseball américain,
 Cricket O'Dell, personnage fictif de Archie Comics,
 Denis O'Dell (1923-2021), producteur de cinéma britannique,
 Hunter Pitts O'Dell (1923- ), militant américain,
 Jennifer O'Dell (née en 1974), actrice américaine 
 Nancy O'Dell (1966- ), journaliste et animatrice de télévision américaine,
 Rick O'Dell (1948- ), pilote américain,
 Scott O'Dell (1898–1989), écrivain américain,
 Tom O'Dell, animateur de télévision américain,
 Tony O'Dell, acteur américain,
 Walden O'Dell, homme d'affaires américain.

Lieux

Voir aussi 
 Dell
 Odell

Homonymie de patronyme